Вольфрам Вайбель-младший (; род. 22 февраля 1970) — австрийский стрелок, призёр Олимпийских игр. Сын австрийского стрелка Вольфрама Вайбеля-старшего, выступавшего на Олимпийских играх 1968, 1972, 1976, 1980 и 1992 годов.

Вольфрам Вайбель родился в 1970 году в Хоэнемсе. В 1992 году стал чемпионом Европы и принял участие в Олимпийских играх в Барселоне, но там не завоевал медалей. В 1994 году стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира. В 1996 году опять стал чемпионом Европы, а также завоевал серебряную и бронзовую медали на Олимпийских играх в Атланте. В 1998 году вновь выиграл чемпионат Европы. В 2000 году принял участие в Олимпийских играх в Сиднее, но не завоевал медалей. В 2003 году опять завоевал золотую медаль чемпионата Европы, а в 2004 году принял участие в Олимпийских играх в Афинах, но безуспешно.

Ссылки 
 

Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Стрелки Австрии